Жанат Ансабаевна Чайкина (; род. 14 июня 1954, , Казахская ССР) — советская и казахская актриса кино и театра, театральный педагог. Заслуженная артистка Казахской ССР (1991).

Биография 
Родилась 14 июня 1954 года в селе Иртышск Иртышского района Павлодарской области.

В 1975 году окончила актёрское отделение Казахской национальной консерватории им. Курмангазы по специальности артист музыкальной драмы.

С 1975 по 1990 годы — актриса Талдыкорганского областного казахского драматического театра и один из основателей театра.

С 1990 по 2008 годы — ведущая актриса Павлодарского областного казахского музыкально-драматическом театре им. Ж. Аймауытова.

С 2008 года — ведущая актриса Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. Калибека Куанышбаева.

Творчество 
На сцене театров сыграла более 100 ролей, среди них: Күнімжан в спектакле «Кене хан» М. Басеркаулы, Торғын — «Күзеуде» А. Сейдимбекова, Корделия — «Король Лир» У. Шекспира, Ақтокты — «Ақан сері — Ақтокты» Г. Мусрепова, Қарагөз — «Қарагөз» М. Ауэзова, Соня — «Дядя Ваня» А. П. Чехова, Катерина — «Укрощение строптивой» У. Шекспира, Жузталак, Тоғжан — «Түнгі сары» и «Абай» М. Ауэзова и др. Снималась в кино: «Искупи вину» (1983) и «Бегущая мишень» (1990) и др.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР за выдающиеся заслуги в искусстве советского и казахского театра (1991)
 Орден Курмет (2015) за заслуги в развитии театрального искусства республики и высокое исполнительское мастерство
 Медаль «Ветеран труда» (Казахстан 2016 года)
 Лауреат республиканского конкурса творческой молодежи (1978) и фестиваля «Жігер» (1988).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахской консерватории
Персоналии:Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева
Заслуженные артисты Казахской ССР